

Турнирная сетка 

 — Лада и Россиянка — освобождены от игр 1/8 финала, так как являлись участниками предыдущего финала на Кубок России по футболу среди женщин 2004 года.

Матчи

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Бомбардиры турнира

Ссылки 
 Womenfootball
 RSSSF
 Кубок России 2005

Кубок России по футболу среди женщин
2005 год в женском футболе
Футбол в России в 2005 году